El Zapote kan syfta på följande platser:

Honduras 

 El Zapote, Honduras, ort,

Mexiko 

 El Zapote, Ignacio de la Llave, 
 El Zapote, Juan R. Escudero, 
 El Zapote, Santiago Huajolotitlán, 
 El Zapote, Zumpahuacán, 
 El Zapote, Champotón, 
 El Zapote, Metlatónoc, 
 El Zapote, Jalpan de Serra, 
 El Zapote, Villa de Cos, 
 El Zapote, Cañadas de Obregón, 
 El Zapote, Coyuca de Benítez, 
 El Zapote (norra Sinaloa kommun), 
 El Zapote (centrala Sinaloa kommun), 
 El Zapote, Xochiatipan, 
 El Zapote, Pantepec, 
 El Zapote, Soledad de Graciano Sánchez, 
 El Zapote, La Perla, 
 El Zapote, Ayutla de los Libres, 
 El Zapote, San José Iturbide, 
 El Zapote, Ahualulco, 
 El Zapote, Xiutetelco, 
 El Zapote, Cuichapa, 
 El Zapote, Tancítaro, 
 El Zapote, Pueblo Nuevo, 
 El Zapote, Mexico City, Milpa Alta, 
 El Zapote, Pátzcuaro, 
 El Zapote, Acapulco de Juárez, 
 El Zapote (norra Turicato kommun), 
 El Zapote, Chilcuautla, 
 El Zapote, Santa María Tonameca, 
 El Zapote, Atzalan, 
 El Zapote, Marquelia, 
 El Zapote, Acatlán de Pérez Figueroa, 
 El Zapote, Mazatlán, 
 El Zapote, Ixhuatán, 
 El Zapote, Mezquitic, 
 El Zapote, Amatepec, 
 El Zapote, Zinapécuaro, 
 El Zapote, Guadalupe y Calvo, 
 El Zapote, Candelaria Loxicha, 
 El Zapote, Maravatío, 
 El Zapote, Donato Guerra, 
 El Zapote, Pichucalco, 
 El Zapote, Teocelo, 
 El Zapote, Las Rosas, 
 El Zapote, Las Margaritas, 
 El Zapote (centrala Turicato kommun), 
 El Zapote, Huajuapan de León, 
 El Zapote, Tequila, 
 El Zapote, Santa Cruz Zenzontepec, 
 El Zapote, Arandas, 

Robotskapade Hondurasförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar